Calidão — antiga cidade grega
Calydon (gênero) — gênero de coleóptero

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de biologia